Шостако́вич () — фамилия белорусского происхождения; образована от прозвища Шостак «шестой по счету ребёнок в семье».

Известные носители:
 Шостакович, Владимир Болеславович (1870—1942) — советский геофизик, директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, профессор Иркутского университета.
 Шостакович, Дмитрий Дмитриевич (1906—1975) — советский композитор, пианист, педагог и общественный деятель.
 Шостакович, Максим Дмитриевич (род. 1938) ― российский дирижёр и пианист, сын Дмитрия Шостаковича.
 Шостакович, Сергей Владимирович (1902—1981) — советский историк, профессор Иркутского университета, сын В. Б. Шостаковича.

См. также 
 Шестакович

Примечания